Баб (1819—1850) — пророк і засновник нової Віри бабі.
 Юліус Баб (1880—1955) — німецький театральний критик і драматург.

Баб Зувейла — одні з трьох воріт, що залишилися в стінах Старого міста Каїру.
 Баб аль-Футух — одні з трьох воріт, що залишилися в стінах Старого міста Каїру.

Баб-аль-Азізія — військові казарми і територія навколо них, розташовані в південному передмісті Триполі.

Мурбан-Баб — газонафтове родовище.

Баб-ель-Сагір — давній цвинтар у Дамаску, розташований за однойменними воротами, південніше мечеті Омейядів.
 Баб-ель-Хава — пункт пропуску на кордоні з Туреччиною.
 Ель-Баб — місто у мухафазі Алеппо.
 Ель-Баб — район (мінтака), входить до складу провінції Алеппо.

Баб — село, громада округу Нітра, Нітранський край.

Меджаз-ель-Баб — місто; входить до складу вілаєту Беджа.

 Баб-і-Алі — у Османській імперії — офіційна назва урядової установи, зокрема, султанського уряду.

Див. також 
 Баба (значення)
 Баб-ель-Мандебська протока